Friede Sei Mit Dir – EP dei Die Apokalyptischen Reiter del 2006
Friede Sei Mit Dir – DVD dei Die Apokalyptischen Reiter del 2006